

Cinema 
In Dreams – film del 1999 diretto da Neil Jordan

Musica 
In Dreams – singolo del 1963 di Roy Orbison
In Dreams – album del 1987 di Roy Orbison
In Dreams – brano del 2003 di Howard Shore
In Dreams – album del 2005 di Joseph McManners
In Dreams – album del 2010 degli After the Burial